Chelidonichthys är ett släkte av fiskar som beskrevs av Kaup, 1873. Chelidonichthys ingår i familjen knotfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Knotfiskar
Chelidonichthys